«Викто́рия» () — украинский футбольный клуб из посёлка Николаевка Сумской области. Основан в 2015 году, в сезоне 2021/22 выступал во Второй лиге чемпионата Украины. Домашние матчи проводит на стадионе «Виктория»

История 
Клуб был создан в 2015 году, местным сельскохозяйственным предприятием «Виктория», входящим в агрохолдинг «LNZ Group». Практически сразу после создания команда стала выступать в областных соревнованиях, где в дебютном сезоне стала серебряным призёром чемпионата и финалистом кубка области. В 2016 году «Виктория» дебютировала в любительском чемпионате и кубке Украины, а уже в следующем сезоне смогла стать чемпионом среди любителей и финалистом любительского кубка страны. В результате, в 2018 году команда получила право участвовать в Кубке Украины среди профессиональных команд, где в первом предварительном раунде смогла победить тернопольскую «Ниву», но во втором, в серии пенальти, уступила горностаевскому «Миру». В сезоне 2019/20 команда повторила свой успех в любительских турнирах и снова приняла участие в Кубке Украины, где смогла дойти до третьего предварительного раунда, в котором уступила участнику УПЛ — «Мариуполю»

В 2021 году клуб прошёл аттестацию для участия во второй лиге чемпионата Украины. Дебютную игру на профессиональном уровне «Виктория» провела 25 июля 2021 года, в Мариуполе, сыграв вничью с местным «Ярудом», со счётом 3:3. Первый гол команды в профессиональных соревнованиях забил Вадим Шаврин.

В начале 2022 года президент клуба Сергей Бондаренко стал владельцем клуба «Альянс» из Липовой Долины, однако из-за начавшегося в том же году вторжения в Украину российских войск, оба клуба приостановили свои выступления в чемпионате Украины

Стадион 
Команда проводит матчи на стадионе «Виктория» в Николаевке, полностью реконструированном после создания клуба. Арена вмещает 500 зрителей. В планах клуба строительство нового стадиона на 1500 мест, с возможностью проведения телетрансляций

Достижения 
 Чемпионат Сумской области
 Серебряный призёр (4): 2015, 2016, 2017, 2018
 Кубок Сумской области
 Финалист: 2016
 Любительский чемпионат Украины по футболу
 Чемпион (2): 2017/18, 2019/20
 Серебряный призёр (2): 2018/19, 2020/21
 Любительский кубок Украины по футболу
 Финалист (2): 2017/18, 2019/20

Главные тренеры 
 Артём Радионов (2015—2021)
 Владимир Романенко (2021, )
 Анатолий Бессмертный (2021—2022)
 Владимир Романенко (2022, )

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 
 

Футбольные клубы Сумской области
Белопольский район